Municipio de Mineral Springs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mineral Springs (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Mineral Springs (condado de Richmond, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado.
 Municipio de Mineral Springs (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.